Кастельно́-д’Арбьё () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Флёранс. Округ коммуны — Кондом.

Код INSEE коммуны — 32078.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 570 км к югу от Парижа, в 70 км северо-западнее Тулузы, в 29 км к северу от Оша.

На северо-западе коммуны протекает река Жер.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 211 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 141 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 103 были экономически активными, 38 — неактивными (показатель активности — 73,0 %, в 1999 году было 65,8 %). Из 103 активных жителей работали 91 человек (54 мужчины и 37 женщин), безработных было 12 (3 мужчин и 9 женщин). Среди 38 неактивных 12 человек были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 14 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер